Валерий Николаевич Иванов:
 Иванов, Валерий Иванович (род. 1941) — советский футболист.
 Иванов, Валерий Иванович (род. 1970) — советский и латвийский футболист.